Saint-Lô (franz. Name des Hl. Laudus) steht für
französische Orte im Département Manche:
 Saint-Lô, Stadt und Hauptort der Verwaltungsgebiete
 Arrondissement Saint-Lô
 Saint-Lô Agglo, Gemeindeverband

 Saint-Lô-d’Ourville, Gemeinde im Département Manche
 Hôtel de Saint-Lô, Palast in Schlettstadt, Elsass